Franco Anselmi (1915-1945) - partigiano italiano
 Franco Anselmi (1956-1978) - terrorista italiano affiliato ai NAR